(littéralement « gorgone-crocodile » ou « gorgone du Soukhona ») est un genre éteint de thérapsides gorgonopsiens ayant vécu durant le Permien supérieur dans ce qui est aujourd'hui la Russie européenne. Une seule espèce est connue, , décrit en  par le paléontologue russe Leonid Petrovitch Tatarinov à partir de plusieurs restes fossiles découvert dans l'oblast de Vologda.

Suchogorgon se différencie des autres gorgonopsiens de par la présence de concavités plus développées à la base supérieure des arcs postorbitaires, d'un foramen stapédien, des dents postcanines plus petites et de nombreux foramens situé sur l'avant du crâne, indiquant que ce dernier aurait eu un possible organe sensoriel. Une probable mode de vie semi-aquatique est envisagé pour cet animal en raison de l'hypothèse de la présence de l'organe sensoriel, qui aiderait à détecter la présence de proies sous l'eau, à la manière des ornithorynques. Les plus grands crânes connus de Suchogorgon atteignent  de long et les canines sont aplaties, comme les autres gorgonopsiens. 

Selon des études publiées en , Suchogorgon appartiennent à un regroupement de gorgonopsiens russes, aux côtés des genres Sauroctonus, Pravoslavlevia et Inostrancevia, en raison de certaines caractéristiques crâniennes partagés.

Découverte 
Le premier crâne de Suchogorgon est découvert durant les années 1970 par les paléontologues venant la ville de Saratov, alors sous l'Union soviétique. Une vingtaine d'années plus tard, les paléontologues de Moscou déterrent un deuxième crâne. Après cela, l'emplacement est minutieusement fouillé et quelques crânes supplémentaires ainsi de nombreux os dispersés de ce gorgonopsien sont trouvés. Mais malgré les travaux actifs, la sépulture n'a toujours pas été choisie dans son intégralité, et en , un autre crâne de Suchogorgon est retrouvé dans cette région. C'est durant cette année que le paléontologue Leonid Petrovitch Tatarinov, nomme officiellement le genre peu de temps après. Tous les crânes découverts à ce jour s'avèrent être écrasés en raison de la fossilisation, ce qui n'empeche pas la surface de ces os de rester bien conservées. Ces restes de Suchogorgon seront étudiés en détail par le chercheur russe Mikhaïl Feodosievitch Ivakhnenko dans un article qu'il publie en .

Le nom de genre Suchogorgon peut être traduit par « gorgone-crocodile » ou par « gorgone du Soukhona » par les Russes, d'après le nom de la formation de Sukhona du Permien supérieur, endroit d'où certains fossiles ont été découverts. L'épithète spécifique golubevi fait honneur au paléontologue russe Valeriy Golubev.

Description 

Suchogorgon est animal de taille moyenne pour un thérapside, avec un crâne étroit et relativement bas. La longueur des plus grands crânes atteignent , les canines sont aplaties et tranchantes et les dents post-canines sont composées de . Les os du crâne, maxillaires et os tégumentaires entre les orbites, sont sculptés de petites foramens ovales. Les chercheurs supposent qu'il y aurait des organes sensoriels dans la région interorbitale qui l'aideraient à chasser les proies aquatiques. Cependant, il peut y avoir des glandes cutanées. Le mode de vie semi-aquatique de ce gorgonopsien est attesté par la présence d'une importante accumulation de ses restes à l'emplacement de la rivière Soukhona, composées de 6 crânes et quelques squelettes partiels. Ces caractéristiques combinées indiquent que Suchogorgon pourrait avoir eu un mode de vie similaire aux crocodiliens. Son parent le plus proche est Sauroctonus, quant à lui assez terrestre, à en juger par la structure du squelette.

Classification
Les anciennes classifications proposées par Tatarinov et Ivakhnenko les classent dans la sous-famille des Cynariopinae, nommé d'après le genre Cynariops. Des analyses phylogénétiques publiées en  classent Suchogorgon dans un regroupement russe des gorgonopsiens « avancées », aux côtés des genres apparentés comme Sauroctonus ou Inostrancevia.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Therapsida
 Gorgonopsia
 Inostrancevia
 Sauroctonus

Liens externes 

Gorgonopsia
Genre de thérapsides (nom scientifique)
Thérapside du Permien
Taxon fossile décrit en 2000
Paléontologie en Russie